Yellow Banks ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yellow Banks (Arkansas)
 Yellow Banks (Illinois)
 Yellow Banks (Utah)